Santa Lucía es un corregimiento del municipio Altos del Rosario, perteneciente al departamento de Bolívar, Colombia. La localidad fue fundada por un pescador llamado Francisco Martínez Gutiérrez en el año 1942, quien era oriundo de la población de Margarita. Su descendencia aún vive en este corregimiento, que tiene una población de aproximadamente 250 habitantes.

El pequeño corregimiento está compuesto por menos de 20 cuadras y un área residencial de alrededor 8 hectáreas.

Enlaces externos 

 Mapa del corregimiento de Santa Lucía en el municipio de  Altos del Rosario 

Corregimientos de Bolívar (Colombia)